echte en fictieve personen
Frodo is de bijnaam van Duits triatleet Jan Frodeno
Frodo Balings (fictief), hobbit
Frodo Kuipers, Nederlands regisseur
Frodo Mikkelsen, Deens schilder